Östermyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östermyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Östermyrtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (23,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn